Ph, ph — диграф, используемый в орфографиях нескольких языков, использующих латинское письмо. В большинстве языков Европы, включая латынь, читается как . В латинском языке используется в словах заимствованных, обычно греческого происхождения.

Примечания

Ссылки 

Диграфы в латинице